Bissau (Guinee-Bissau), de hoofdstad van de West-Afrikaanse staat Guinee-Bissau
Bissau (India), een gemeente in het district Jhunjhunu in de Indiase staat Rajasthan